Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 19 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Robyn Ebbern.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Pierre Darmon enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1964
Sydney
Tennis en Australie en 1964
Sport en novembre 1964